Имя:
 Вай, Стив — американский гитарист, композитор, вокалист, автор песен, продюсер, актёр.
 Тони Люн Чу Вай — гонконгский актёр.
 Вай Чинг Мау (род. 1985) — пловец из Американского Самоа.

Топоним:

 Вай (приток Катыма) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Вай (приток Мортки) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Вай (приток Малой Леушинки) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Вай (приток Большого Онжаса) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Вай — острова в Камбодже.
 Вай — остров в Таиланде.

Также:
 Вайигол — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.